Insurrezione di Palermo (1647)
Insurrezione di Palermo (1773)
Insurrezione di Palermo (1820)
Insurrezione di Palermo (1848)
Rivolta della Gancia (1860)
Insurrezione di Palermo (1860)
Insurrezione di Palermo (1866)